Le renvoi de l'état clérical (anciennement réduction à l'état laïc, ou encore laïcisation dans un langage plus journalistique) est une procédure de l'Église catholique par laquelle un clerc, séculier ou régulier, perd tous ses droits et est suspendu de ses devoirs comme clerc reconnu par l'Église catholique, quel que soit son rang. Canoniquement c'est la mesure la plus grave que puisse prendre l'Église vis-à-vis d'un de ses ministres du culte.

Si, avant le concile Vatican II, l'expression couramment employée était de « réduction à l’état laïc », elle fut modifiée par le Code de droit canonique de 1983 qui parle  désormais de « renvoi de l'état clérical » (), l’expression abandonnée (« réduction ») donnant une image péjorative du laïcat chrétien.

Procédure 
La procédure catholique est réglementée par les  du Code de droit canonique de 1983 qui reprennent les  du code pio-bénédictin de 1917:

Cette « réduction à l'état laïc » est prononcée par une sentence judiciaire qui clôt un procès canonique. Ce procès est bien distinct de l'action d'abandon de la prêtrise ou de la vie religieuse par décision unilatérale du prêtre ou du moine. Dans ce dernier cas, ces prêtres ou moines sont appelés dans la langue populaire défroqués.

La peine canonique de renvoi de l'état clérical est la plus grave qu'on puisse infliger à un clerc. Elle est portée pour de très graves raisons portant sur la foi ou les mœurs. Elle n'emporte pas dispense de l'obligation du célibat, laquelle ne peut être concédée que par le pontife romain.

Cas récents 
Le , le pape François réduisit le cardinal américain Theodore McCarrick à l'état laïc pour abus sexuels sur mineurs.

Le , le père Preynat a été réduit à l'état laïc pour abus sexuels sur mineurs.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Excommunication

Droit canonique
Discipline ecclésiastique